Čakanovce est une commune slovaque du district de Košice-okolie ;
 Čakanovce est une commune slovaque du district de Lučenec.